

Cinema 
Mirrors (Mirrors) – film del 1978 diretto da Noel Black
Ritratto nello specchio (Mirrors) – film del 1985 diretto da Harry Winer
Riflessi di paura (Mirrors) – film del 2007 diretto da Alexandre Aja
Mirrors – film del 2019 diretto da Diana Cignoni

Musica 
 Mirrors – gruppo musicale della ROIR
 Mirrors – album di John P. Hammond del 1967
 Mirrors – album di Peggy Lee del 1975
 Mirrors – album dei Blue Öyster Cult del 1979
 Mirrors – album di Sandra del 1986
 Mirrors – album di Miki Furukawa del 2006
 Mirrors – album dei Misery Signals del 2006
 Mirrors – album dei Marillion del 2006
 Mirrors – singolo di Natalia Kills del 2010
 Mirrors – EP degli Young Guns del 2009
 Mirrors – singolo di Justin Timberlake del 2013
 Mirrors – album di Jackson Wang del 2019